И́нгрия может означать:
 Ингрия — коммуна в Италии.
 Ингрия — историческая область в России.
 Ингрия — доминион в составе Шведской империи, существовавший с 1580 по 1595 годы.
 Северная Ингрия — государственное образование во время Гражданской войны в России.
 Ингрия — технопарк в Санкт-Петербурге.
 Ингрия — поисковый отряд при истфаке СПбГУ.

См. также 
 Ингерманландия
 Ижорская земля